Avrillé (Maine-et-Loire)
 Avrillé (Vendée)
ook:
Avrillé-les-Ponceaux, Indre-et-Loire